Tignes kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Tignes, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Tignes (ort i Italien), Veneto, Provincia di Belluno, 

Robotskapade Italienförgreningar